

Armi 

 Fucili kalašnikov – serie di fucili mitragliatori prodotti dalla Kalašnikov Kontzern, basati sul disegno originale di Michail Timofeevič Kalašnikov:
 AK-47
 AKM
 AK-74
 AK-101
 AK-103
 AK-107
 AK-12

Imprese 
 Kalašnikov Kontzern – azienda russa produttrice di armi

Persone 
 Maksim Kalašnikov – scrittore, poeta e attivista russo
 Michail Timofeevič Kalašnikov – militare e inventore russo
 Nikolaj Kalašnikov – ex pallanuotista sovietico
 Oleg Kalašnikov – giocatore di calcio a 5 russo
 Vladimir Valerjanovič Kalašnikov – segretario del Comitato centrale del PCUS

Altro 
 Kalašnjikov – canzone di Goran Bregović, inclusa nella colonna sonora del film Underground
 Variante Kalašnikov – variante della difesa siciliana nel gioco degli scacchi
 La canzone del mercante Kalašnikov – poema del 1837 di Michail Jur'evič Lermontov
 Il mercante Kalašnikov – opera di Anton Grigor'evič Rubinštejn basata sul poema
 La canzone del mercante Kalašnikov – film del 1909 di Vasilij Michajlovič Gončarov basato sul poema
 Kalashnikov – nome con cui era originariamente nota la one man band norvegese Burzum
 Kalashnikov o Kalashnikov Collective gruppo punk rock italiano